La saison 1935-1936 du SO Montpelliérains voit le club évoluer en Division 2 pour la première fois depuis la création du championnat professionnel après trois saisons passées dans l'élite.

Le club héraultais va connaître une saison satisfaisante en terminant à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes échouent dès les seizièmes de finale de la compétition face à l'US Valenciennes-Anzin qui évolue en Division 1.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1935-1936 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier